La Serie B NFLI 2004 è stata la ventunesima edizione del secondo livello del campionato italiano di football americano; è stata la seconda edizione organizzata dalla NFL Italia e la quinta con la denominazione Serie B.

Regular season

Classifica

Girone Est

Girone Ovest

Girone Sud

Playoff

XII SilverBowl 

Il XII SilverBowl si è disputato il 3 luglio 2004 allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. L'incontro è stato vinto dai Panthers Parma sugli Elephants Catania con il risultato di 44 a 14.

Verdetti
  vincitori del SilverBowl XII.

Note

Voci correlate 
 Serie A NFLI 2004
 Serie C NFLI 2004

Campionato NFLI